Amintas (em grego: Αμύντας) é o nome de diversos indivíduos da Grécia Antiga. O nome vem da palavra grega amyntor, que significa "defensor".

Reis da Macedônia
Amintas I (c. 540–)
Amintas II
Amintas III (393–)
Amintas IV ()

Generais
Amintas (filho de Andrômenes), general de Alexandre, o Grande, morto em 
Amintas (filhos de Antíoco), fugitivo dos persas
Amintas (filho de Arrabeu), hiparco
Amintas (filho de Alexandre)
Amintas, pai do taxiarca Filipe
Amintas (general antigônida), morto na Capadócia em 
Amintas de Rodes, almirante que combateu Demétrio Poliórcetes
Amintas de Pieria, segundo pretor tessálio ()
Amintas (filho de Bubares), tirando de Alabanda

Reis helenísticos
Amintas Nicator, rei indo-grego que governou partes do norte do subcontinente indiano entre 95 e 90 a.C.
Amintas da Galácia, rei da Galácia (37–25 a.C.), também chamado de Amintas, Tetrarca dos Tectósagos na Cilícia Traqueia

Escritores
Amintas de Heracleia, matemático, discípulo de Platão
Amintas (bematista), autor dos Stathmoi
Amintas, cirurgião

Atletas
Amintas da Eólia, no diaulos
Amintas de Éfeso, no pancrácio

Desambiguação